

Persone
 Bartolomeo Malacarne – architetto italiano
 Davide Malacarne – ciclista italiano
 Enrico Malacarne – hockeista su ghiaccio italiano
 Stefano Malacarne – calciatore italiano
 Vincenzo Malacarne – medico italiano
 Ottino de Caris detto Malacarne – condottiero italiano

Film
 Malacarne – film del 1918
 Malacarne – film del 1946

Altro
 Solfara Malacarne – ex miniera di zolfo in provincia di Agrigento
 Malacarne – romanzo di Giosuè Calaciura del 1998